Ливерпуль — город в графстве Мерсисайд (Великобритания).
 Ливерпуль — крупнейшая после Большого Манчестера городская агломерация региона Северо-Западная Англия.
 Ливерпуль, Николас (род. 1934) — президент Доминики с 2003 по 2012 годы.
 «Ливерпуль» — аргентинский фильм, действие которого происходит на Огненной Земле.
 «Ливерпуль» — канадская криминально-романтическая комедия, действие происходит в Монреале и Оттаве.
 «Ливерпуль» — английский футбольный клуб из одноимённого города в графстве Мерсисайд.
 «Ливерпуль» — профессиональный женский футбольный клуб из Ливерпуля.
 «Ливерпуль» — уругвайский профессиональный футбольный клуб из города Монтевидео.

См. также 
 Ливерпуль-стрит
 «Ливерпуль Сент-Хеленс» — профессиональный регби-клуб, созданный в Ливерпуле в 1906 году. Окончательно прекратил своё существование в 1997.
 «Ливерпульский пьяница» (букв. ) — карточная игра для нескольких человек.
 «Liverpool» — альбом английской группы «Frankie Goes to Hollywood».
 «The Liverpool Sessions» — дебютный альбом американского автора-исполнителя Трэйси Бонэм.
 Liverpool Irish — артиллерийское подразделение Британской Территориальной армии, созданное в 1862 году и (с перерывом на 1922—1939 годы), существующее по сей день. Изначально представляло собой добровольческий корпус, комплектовавшийся ирландцами, проживавшими в Ливерпуле.
 Liverpool Scottish — пехотное подразделение Британской Территориальной армии, созданное в начале XX века и существующее до настоящего времени. Изначально состояло преимущественно из шотландцев, проживавших в Ливерпуле.
 Ливерпульский залив — залив в восточной части Ирландского моря, расположенный между северо-западным Уэльсом, Чеширом, Ланкаширом и Мерсисайдом.
 Ливерпул-Плейнс () — регион в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
По имени города Ливерпуль названы также населённые пункты в других частях света:
 Ливерпул — пригород австралийского Сиднея, административно относящийся к штату Новый Южный Уэльс.
 Ливерпул — город в канадской провинции Новая Шотландия, расположенный в устье реки Мерси, на берегу Атлантического океана.
 Ливерпуль — город в Коста-Рике.
 Ливерпул — деревня в графстве Фултон американского штата Иллинойс.
 Ливерпул — американская деревня, расположенная в графстве Онондага, штат Нью-Йорк.
 Ливерпул — поселение в графстве Перри американского штата Пенсильвания.
 Ливерпул — город в американском графстве Бразория, штат Техас.
 Ист-Ливерпул — американский город с населением около 13 тысяч человек, расположенный в графстве Коламбиана в штате Огайо. Географически находится между рекой Огайо и границами штатов Пенсильвания и Западная Виргиния.

  (значения)